Burdeau steht für:

 Burdeau (Algerien), ein Ort in Algerien

Burdeau ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Burdeau (1851–1894), französischer Schriftsteller und Staatsmann